Nach den heiligen Germanus von Auxerre, Germanus von Paris oder Germanus von Granfelden benannt sind folgende Kirchen:

Germanus von Auxerre

Deutschland 
 Aachen: St. Germanus (Haaren)
 Niederzissen: St. Germanus (Niederzissen)
 Renningen, Ortsteil Malmsheim: Evangelische Germanuskirche (Malmsheim)
 Steinen (Baden), Ortsteil Endenburg: Vorgängerkirche der Evangelischen Kirche (Endenburg)
 Stuttgart, Stadtteil Untertürkheim: Evangelische Stadtkirche St. Germanus (Untertürkheim)
 Trier, St. German ad undas (profaniert)

Frankreich 
 Bourgogne-Franche-Comté
 Saint-Germain d’Auxerre, Département Yonne
 St-Germain-d’Auxerre (Bligny-sur-Ouche), Département Côte-d’Or
 St-Germain-St-Benoît (Saint-Germain-en-Brionnais), Département Saône-et-Loire

 Bretagne
 St-Germain de Rennes

 Centre-Val de Loire
 St-Germain de Villamblain, Département Loiret
 St-Germain de Corbeilles, Département Loiret

 Île-de-France
 St-Germain-d’Auxerre (Coignières) im Département Yvelines
 St-Germain (Dommerville), Département Essonne
 St-Germain-d’Auxerre (Dourdan), Département Essonne
 St-Germain d’Itteville, Département Essonne
 St-Germain de Morsang-sur-Seine, Département Essonne
 St-Germain de Saclas, Département Essonne
 St-Germain de Saclay, Département Essonne
 St-Germain de Saint-Germain-en-Laye, Département Yvelines
 St-Germain de Saint-Germain-lès-Arpajon, Département Essonne
 St-Germain de Vert-le-Grand, Département Essonne
 Saint-Germain-de-Charonne (Paris)
 St-Germain-d’Auxerre de Savigny-le-Temple, Département Seine-et-Marne
 St-Germain-d’Auxerre de Dourdan, Département Essonne
 St-Germain-l’Auxerrois de Châtenay-Malabry, Département Hauts-de-Seine
 St-Germain-l’Auxerrois (Paris)
 St-Germain-Saint-Vincent de Lisses, Département Essonne

 Normandie
 St-Germain (Saint-Germain-Village), Département Eure

Nouvelle-Aquitaine
 St-Germain (Arsac), Département Gironde
 St-Germain (Auros), Département Gironde
 St-Germain de Royère-de-Vassivière, Département Creuse

 Pays de la Loire
 St-Germain d’Arquenay, Département Mayenne

Germanus von Granfelden 
Schweiz
 Pfarrkirche St. Germanus (Abtwil), Kanton Aargau

Germanus von Paris 
Belgien
 St. Germanus (Tienen)

Deutschland
 St. Germanus (Weißandt-Gölzau), Stadt Südliches Anhalt
 St. German (Speyer), abgegangen

Frankreich
 St-Germain-de-Paris (Andrésy), Département Yvelines
 St-Germain (Boësses), Département Loiret, Centre-Val de Loire
 St-Germain (Gometz-la-Ville), Département Essonne
 St-Germain-de-Paris (Hardricourt), Département Yvelines
 St-Germain (La Grande-Paroisse)Département Seine-et-Marne
 Abtei Saint-Germain-des-Prés, Paris
 St-Vincent-St-Germain (Saint-Germain-lès-Corbeil)Département Essonne

Nicht klar zu ermitteln 
 Gundamsried: St. Germanus (Gundamsried)
 Lörrach, Ortsteil Brombach: Germanuskirche (Brombach)
 Wesseling: St. Germanus (Wesseling)
 St-Germain (Manneville-la-Raoult), Département Eure
 St-Germain (Vieux-Vy-sur-Couesnon), Bretagne

 
Germanus